Коллоредо:

 Коллоредо — дворянский род из Фриуля.
 Коллоредо, Венцель Йозеф (1738—1822) — австрийский фельдмаршал.
 Коллоредо, Йозеф-Мария (1735—1818) — граф, австрийский фельдмаршал-лейтенант.
 Коллоредо, Себастьян (род. 1987) — известный итальянский прыгун с трамплина, участник двух Олимпийских игр.